

Sigle 
 Talmud Bavli – Talmud babilonese, una redazione del Talmud
 Tranvia Bellavista – linea tranviaria svizzera
 Tunnel broker – servizio di tunneling, ad esempio utilizzato per far transitare pacchetti IPv6 su rete IPv4
 Tvøroyrar Bóltfelag – squadra calcistica delle Isole Fær Øer, nota anche come TB Tvøroyri

Chimica 
 Tb – simbolo chimico del terbio

Medicina 
 TB – Tubercolosi

Codici 
 TB – codice vettore IATA di Jetairfly
 TB – codice ISO 3166-2:GE di Tbilisi (Georgia)
 TB – codice ISO 3166-2:HU di Tatabánya (Ungheria)
 TB – codice ISO 3166-2:LY di Tarabulus (Libia)

Informatica 
 Tb – simbolo del terabit
 TB – simbolo del terabyte

Sport 
 TB – nei ruoli del football americano, tailback
 TB – nelle statistiche del baseball, totale basi (total bases)

Altro 
 Tb – abbreviazione comunemente usata per terabar (il simbolo corretto è Tbar)
 Tb – abbreviazione per il Libro di Tobia nella Bibbia

Altri progetti